Пузицкий — фамилия.

 Пузицкий, Василий Андреевич (1863—1926) — педагог, автор книг и статей по русской литературе и истории.
 Пузицкий, Сергей Васильевич (1895—1937) — сотрудник ЧК-ОГПУ-НКВД СССР.